

Astronomia
 7501 Farra – asteroide della fascia principale

Geografia
Farra – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
Farra d'Alpago – comune italiano in provincia di Belluno
Farra d'Isonzo – comune italiano in provincia di Gorizia
Farra di Soligo – comune italiano in provincia di Treviso